-{Jericho}- može da se osnosi na:
 -{Jericho}-, četvrti singl britanskog benda -{The Prodigy}-
 Džeriko, američka naučno-fantastična televizijska serija
 Jerihon, grad u Jordanu

__БЕЗКН__